«Кубок Легенд 2017 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), девятый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 18—19 февраля 2017 года в Москве в ледовом дворце «Мегаспорт».

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 31 января.

18 февраля прошли матчи в двух группах. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, а остальные сборные разыграли места с третьего по шестое.

Все девять игр показал в прямом эфире телеканал «Матч! Игра». Кроме того, матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал канал «Матч ТВ».

Лучший игрок турнира — россиянин Алексей Смертин.

Участники

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Нидерланды 
Главный тренер: Гвидо Алберс

Сборная Звёзд 
Главный тренер: Алессандро Спаньоло Корсо

Германия 
Главный тренер: Дитер Бурденски

Португалия 
Главный тренер: Димаш Тейшейра

Италия 
Главный тренер: Луиджи Ди Бьяджо

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

См. также 
 Кубок Легенд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира
 

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2017 году
2017 год в Москве